Achilléas Andréas de Grecia (en griego: Αχιλλέας Ανδρέας) (Nueva York, Estados Unidos, 12 de agosto de 2000) es el tercer hijo de los príncipes herederos Pávlos y Marie-Chantal de Grecia, y por ello ostenta el tratamiento de Alteza Real.

Primeros años 
Achileas Andreas (Aquiles Andrés) de Grecia nació en Nueva York, Estados Unidos, el 12 de agosto de 2000. Es nieto de los reyes Constantino II de Grecia y Ana María de Dinamarca, y miembro de la Familia Real Griega. Es el tercero de cinco hermanos, los hijos de Pablo y Marie-Chantal de Grecia. Tiene dos hermanos mayores, la princesa Maria Olympia, y el príncipe Constantine Alexios de Grecia, y dos hermanos menores, los príncipes Odysseas Kimon y Aristides Stavros de Grecia.

Bautizo 
El bautismo del príncipe Achileas Andreas de Grecia se llevó a cabo en la Catedral Ortodoxa de Santa Sofía de Londres el 7 de junio de 2001. Los siete padrinos del príncipe fueron; la princesa Teodora de Grecia, la infanta Elena de España, el gran duque heredero Guillermo de Luxemburgo, el príncipe Alejandro von Fürstenberg, el príncipe Kardam de Bulgaria (1962-2015), la princesa Rosario de Bulgaria y Verónica Toubs, amiga de la familia.

Títulos 
 12 de agosto de 2000 - presente: Su Alteza Real, el príncipe Achileas Andreas de Grecia y Dinamarca.

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Grecia del siglo XXI de la casa de Glücksburg
Neoyorquinos (ciudad)
Miembros de la Iglesia de Grecia